Patrícia Nascimento (nascida em Belo Horizonte) é uma estilista brasileira de alta costura. Ela tem grife própria com lojas no Brasil, África do Sul e Austrália, e seu único ateliê fica em Contagem, Minas Gerais.

Suas coleções já tiveram como garotas-propaganda Juliana Paes, Paola Oliveira, Giovanna Ewbank, entre outras.

Patrícia veste famosos como a cantora Paula Fernandes, Susana Werner, etc.

Ligações externas

Estilistas de Minas Gerais
Naturais de Belo Horizonte